Osoby o tym nazwisku:
 Kalinik (Czernyszow) – prawosławny duchowny
 Wasilij Czernyszow – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Wasilij Czernyszow – radziecki polityk i dowódca partyzancki
 Władimir Czernyszow – radziecki bokser
 Władimir Czernyszow – radziecki siatkarz
 Władisław Czernyszow – kazachski piłkarz